Енидже́ () — турецкий топоним. Может означать:

  — река в Турции.
 Енидже — река в Турции, в верхнем течении Заманты.
  — город и район в иле Карабюк.
 Енидже (Чанаккале) — город и район в иле Чанаккале.
  — город в районе Кызылджахамам в иле Анкара.
  — город в районе Тарсус в иле Мерсин.
  — деревня в районе Герджюш в иле Батман.
  — деревня в районе Караташ в иле Адана.
  — деревня в районе Энез в иле Эдирне.
  — деревня в районе Кыркларели в иле Кыркларели.
 Енидже — прежнее название города Енисея в Греции.
 Енидже — прежнее название города Яница в Греции.
 Йенице — бывшая сигаретная фабрика в Дрездене в Германии.